Der Oslo-Marathon ist ein Marathonlauf in Oslo, der seit 1981 jährlich in der Regel im September stattfindet. In den Jahren 2001 bis 2003 wurde der Marathon nicht ausgetragen. Im Rahmen der Veranstaltung werden auch ein Halbmarathon und ein 10-Kilometer-Lauf sowie ein 3-Kilometer-Lauf angeboten.

Die Strecke des Marathons ist ein zweimal zu durchlaufender, flacher Rundkurs mit Start und Ziel an der Festung Akershus. Er führt über weite Abschnitte direkt am Oslofjord entlang und vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Stadt wie der Neuen Oper und dem Rathaus von Oslo.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:13:01, Kjell-Erik Ståhl (SWE), 1984
 Frauen: 2:38:15, Olga Durynina (URS), 1989

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS, AIMS

Zahlen hinter dem Namen geben die Anzahl der bisherigen Siege an.

Weblinks 
 Offizielle Website

Fußnoten 

Marathon mit Halbmarathon
Marathon
Erstveranstaltung 1981